Grupo Metha - antigo grupo OAS
 Organisation Armée Secrète
 Organization of American States
Ou ainda:
 Oas - município de primeira classe de renda municipal na província Albay, nas Filipinas

Desambiguações de siglas